Женская сборная Канады по регби-7 — национальная команда по регби-7, представляющая Канаду в Мировой серии по регби-7, на чемпионатах мира по регби-7 и иных соревнованиях. Контролируется Регби Канада. С сезона 2012/2013 — одна из команд ядра Мировой серии по регби-7. Бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года, серебряный призёр чемпионата мира 2013 года (финалист Кубка).

Статистика выступлений 
Красная рамка указывает на турниры, прошедшие в Канаде.

Олимпийские игры

Мировая серия по регби-7

По сезонам

Итого 
Данные приводятся по состоянию на 4 февраля 2019

Чемпионат мира по регби-7

Панамериканские игры

Игры Содружества

Текущий состав 
Здесь представлены игроки, участвовавшие в этапах Мировой серии по регби-7 2018/2019, и номера, под которыми они заявлялись на этапы.

Примечания

Ссылки 
 Профиль Регби Канада на сайте World Rugby
 Страница на сайте Регби Канада

Канада
Регби-7
Регби в Канаде